Contre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Contré, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Contre, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,